АЗБУКА (від назви перших слов'янських літер «аз» (а) та «букі» (б)) —
 те саме, що й алфавіт, абетка.
 назва початкового посібника для навчання грамоти (див. Буквар).
Азбука (організація) — конспіративна білогвардійська організація, створена в Києві у березні 1918 для ведення політичної та військової розвідки.

Див. також 
Азбука Морзе

Письмо